Мирко Војковић (Вис, 25. септембар 1925 — Загреб, 25. септембар 1988) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1952. || Цигули Мигули || /
|-
| 1956. || Под сумњом || Никола
|-
| 1957. || Наши се путови разилазе || Полицијски агент
|-
| 1958. || Свемирска патрола ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Парница око магареће сјене ТВ филм || /
|-
| 1960. || Женидба ТВ филм || /
|-
| 1960. || Узбуна у Гранд Хотелу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Курир Тончи - Труба ТВ филм || /
|-
| 1960. || Крокодил ТВ филм || /
|-
| 1960. || Авион за Парагвај ТВ филм || /
|-
| 1961. || Довиђења магарчићу ТВ филм || /
|-
| 1962. || Да ли је умро добар човјек? || Фотограф
|-
| 1962. || Жири Кратки филм || /
|-
| 1962. || Свечаност ТВ филм || Послужитељ
|-
| 1962. || Скерцо за Марула ТВ филм || /
|-
| 1963. || Осуђеник Пиквиктона ТВ филм || /
|-
| 1963. || Уснули ратник ТВ филм || /
|-
| 1963. || На лицу мјеста ТВ серија || /
|-
| 1963. || Људи и нељуди ТВ филм || /
|-
| 1963. || Једна од оних година ТВ филм || /
|-
| 1964. || Услуга тачна и солидна ТВ филм || /
|-
| 1965. || Човик од свита || Диригент пухацког оркестра
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || /
|-
| 1965. || Апел ТВ филм || /
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну ТВ филм || /
|-
| 1965. || Банкет ТВ филм || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Цовјек из кафића
|-
| 1966. || Наставак слиједи ТВ филм || /
|-
| 1967. || Протест || /
|-
| 1967. || Кроз шибе ТВ филм || /
|-
| 1967. || Кравата у шареном излогу ТВ филм || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Крух ТВ филм || /
|-
| 1969. || Оркестар ТВ филм || /
|-
| 1969. || Берза рада ТВ филм || /
|-
| 1969. || Политика шјоре Бете ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Станица тел ТВ филм || /
|-
| 1970. || Смртни звуци ТВ филм || /
|-
| 1970. || Глорија ТВ филм || /
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Пошћер Бомбиста
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци ТВ филм || Кеко 'Црквењак'
|-
| 1974. || Депс || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Насилни господин
|-
| 1976. || Издаја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Симе
|-
| 1982. || Изјава ТВ филм || /
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Зељезницар
|-
| 1983. || Киклоп ТВ серија || /
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|-
| 1988. || Млада сила ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Бужа ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1988.
Хрватски глумци
Југословенски глумци